April, abril en inglés puede referirse a:

 April Flowers, una actriz. 
 April O'Neil, un personaje de la serie Tortugas Ninja Adolescentes Mutantes.
 Robert April, un personaje de Star Trek.
 Pieces of April, una película estadounidense. 
 April's Shower, una comedia romántica de 2006.
 April Jeanette, luchadora de lucha libre profesional
 April (banda), grupo musical, femenino surcoreano, compuesto por 5 integrantes y formado en 2015.
 April (tapir), una tapir de Baird de Belice.